Ви́ктор Григо́рьевич Кали́нин () — советский и российский живописец. Первый вице-президент Российской академии художеств (с 2017). Академик РАХ (2007; член-корреспондент 2001). Заслуженный художник РФ (2013).

Биография 
Родился 18 сентября 1946 года в селе Залесово (Алтайский край).

В 1960—1962 годах учился в художественном училище им. В. И. Сурикова в городе Красноярске.

В 1962—1965 годах учился в художественном училище города Горький.

В 1965—1971 годах учился в Высшем художественно-промышленном училище в Москве.

С 1966 года принимает участие в московских, республиканских, всесоюзных и международных художественных выставках.

С 1995 года преподаёт на кафедре академической живописи в Художественно-промышленном университете имени Строганова.

Награды и премии 
 1990 — Fuji Prize 
 2008 — Медаль имени П. П. Кончаловского Московского Союза художников
 2011 — Медаль имени Чехова Московского союза писателей
 2012 — Золотая медаль имени Сурикова Союза художников России
 2012 — Золотая медаль творческого союза художников России
 2013 — Орден «За служение искусству»
 2016 — Медаль «За заслуги перед обществом».

Членство в организациях 
 1974 — Союз художников СССР.

Член-корреспондент (2001), академик (2007) Российской академии художеств (Отделение живописи), Член Президиума РАХ (с 2012), Первый вице-президент (с 2017).

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте РАХ
 Работы и биография В. Г. Калинина

Художники России XX века
Члены Союза художников СССР
Действительные члены РАХ
Преподаватели МГХПА имени С. Г. Строганова
Члены Московского Союза художников
Члены Союза писателей Москвы
Родившиеся в Залесово